Stati Uniti d'America
 Bare Mountain – montagna del Massachusetts
 Bare Mountain – montagna dello stato di New York
 Bare Mountain – montagna del Nevada

Pagine correlate 
 Bear Mountain